— поширене японське прізвище.

Відомі носії
 Цуґухару Фудзіта — французький живописець японського походження.
 Фудзіта Тосіко — японська сейю, акторка, співачка і радіоведуча.
 Фудзіта Масахіса — японський економіст, один з авторів концепції «просторової економіки».
 Фудзіта Фуміакі (відомий також як Худзіта Хуміакі) — математик, який сформулював геометричні правила складання оригамі.
 Фудзіта Кадзуюкі — японський прореслер та боєць змішаного стилю.
 Фудзіта Емі — японська співачка.
 Фудзіта Ацусі — японський спортсмен, марафонець.

Японські прізвища